«Смерть Егора Сузуна» — повесть русского советского писателя Виля Липатова, опубликована в 1963 году.

История  
Повесть была впервые опубликована в 1963 году в книге «Смерть Егора Сузуна — Стрежень», вышедшей в Читинском областном книжном издательстве (Чита, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1963).

Повесть «Смерть Егора Сузуна» является одним из первых произведений Виля Липатова. В то время как Липатов вошёл в советскую литературу в качестве молодёжного писателя, данное произведение посвящено образу старого коммуниста, который может служить примером молодым.

Сюжет 
В повести описывается последний день бывшего строителя, который и после выхода на пенсию постоянно приезжает на стройки города и активно участвует в их работе.

Бывший управляющий строительного треста, а ныне персональный пенсионер Егор Сузун построил за свою долгую жизнь полгорода. После выхода на пенсию он продолжает приходить на городскую стройку, чтобы по мере сил участвовать в любимом деле. В это утро он приезжает на автобусе на стройку и видит, что каменщик Лорка Пшеницын, в котором Сузун пытается воспитать профессионала, хочет уехать назад в город. Он понимает, что на стройку дома вновь не завезли раствор. В ходе телефонного разговора с директором комбината Афониным Сузун вдруг осознаёт, что тот лишь делает вид, что работает, а на самом деле умело пытается сохранить своё директорское кресло. Он призывает прораба бороться вместе с ним против Афонина, но тот считает, что это бессмысленно. Выбив для стройки раствор, Сузун любуется как виртуозно Лорка делает кирпичную кладку. После этого он едет на самосвале к директору комбината, чтобы проверить свои подозрения. Во второй половине дня Сузун возвращается в город и идёт в горком партии, чтобы побеседовать с секретарём горкома, начинавшим когда-то простым рабочим у него на стройке. Он делится с секретарём горкома своим сомнением о директоре Афонине. После этого он идёт в гости к своему старому приятелю, который тоже вышел на пенсию. Тот, однако, сильно сдал, хотя уже ничего не делает. Сузун в душе считает, что его бывший заместитель угасает именно потому, что остался без дела и лишь сидит целыми днями в своём саду. В 6 часов вечера они с женой пьют чай и он собирается идти к семье Лорки, которую посещает еженедельно. Уже чувствуя себя нехорошо, он заставляет себя одеться, прощается с женой, но у двери падает и умирает. Через несколько минут раздаётся звонок и прораб Власов просит жену передать Сузуну, что он согласен пойти завтра с ним к директору Афонину…

Персонажи 
 Егор Ильич Сузун — персональный пенсионер, бывший управляющий строительного треста 
 Зинаида Ивановна — его жена
 Лорка Пшеницын — каменщик
 Власов — прораб
 Петька Верховцев — знакомый Сузуна
 Вера Алексеевна — мать Лорки
 Афонин — директор комбината
 Иван Васильевич — секретарь горкома
 Василий Васильевич Сыромятников — старинный друг, бывший заместитель Сузуна

Библиография 
 Виль Липатов. Смерть Егора Сузуна. Лида Вараксина. И это всё о нём // Собрание сочинений в четырёх томах. Том 3.—  : Молодая гвардия, 1984.— С. 5—84.

Примечания

Ссылки 
 Александр Макаров, Михаил Синельников. Острота социального зрения.
 Виль Липатов. Собрание сочинений в четырёх томах. Том 1.—  : Молодая гвардия, 1982.— С. 5—34.

Повести 1963 года
Произведения Виля Липатова
Повести СССР